Bathybuccinum ovulum är en snäckart som först beskrevs av Dall 1895.  Bathybuccinum ovulum ingår i släktet Bathybuccinum och familjen valthornssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Valthornssnäckor
ovulum